Saanen kann folgendes bedeuten:

 Saanen, ein Dorf und eine Gemeinde im Kanton Bern, Schweiz
 Amtsbezirk Saanen, ein ehemaliger Amtsbezirk im Kanton Bern, Schweiz
 Verwaltungskreis Obersimmental-Saanen, eine Verwaltungseinheit im Kanton Bern, Schweiz
 Saanenmöser

Siehe auch:
 Saane (Begriffsklärung)